Sãobentense – abitanti di São Bento (Paraíba)
Sãobentense – abitanti di São Bento do Sul
Sãobentense – abitanti di São Bento do Una